

Aziende 
 Take Two Interactive – azienda statunitense produttrice e distributrice di videogiochi
 Take Two Licensing – azienda statunitense produttrice di videogiochi

Musica 
 Take Two – album di David Sylvian del 1983
 Take 2 – album dei Poco e New Riders of the Purple Sage del 2001

Film e TV 
 Take Two – serie televisiva statunitense del 2018